Les Séducteurs est le titre de plusieurs films :
 Les Séducteurs (), un film américain de Ralph Levy sorti en 1964 ;
 Les Séducteurs (), un film à sketches de Bryan Forbes, Édouard Molinaro, Dino Risi et Gene Wilder, sorti en 1980 ;
 Les Séducteurs, un documentaire de Jean-Louis Roy sorti en 1992.

Voir aussi